Driftstroom, zeestroom veroorzaakt door wind;
 Drift (schip), verzet van een schip door de wind.